Амин Назари (; 26 апреля 1993, Мальмё, Швеция) — шведский и филиппинский футболист, полузащитник тайского клуба «Прачуап» и сборной Филиппин.

Биография 
Родился в 1993 году в шведском городе Мальмё, в смешанной ирано-филиппинской семье. У него есть старший брат Омид (р. 1991), который также стал футболистом и выступал за сборную Ирана.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Мальмё». Профессиональную карьеру начинал там же одновременно со старшим братом. Дебютировал в чемпионате Швеции 20 апреля 2011 года в домашней игре против «Мьельбю», в которой вышел на замену на 54-й минуте. Всего в дебютном сезоне сыграл за команду 7 матчей. В 2013 году Назари был отдан в аренду на один сезон в клуб второго дивизиона «Ассириска Фёренинген». Вернувшись из аренды, продолжил играть за «Мальмё», с которым в сезоне 2014 стал чемпионом Швеции. В 2015 году вновь был отдан в аренду, в клуб второго дивизиона Норвегии «Фредрикстад». После окончания аренды вернулся в Швецию, где отыграл два сезон за клуб «Фалькенберг» (сезон 2016 в высшей лиге, 2017 во второй), а в сезоне 2018 выступал за финский клуб «Мариехамн».

В 2019 году Назари отправился в Азию, где отыграл сезон в таиландском клубе «Ратбури». Зимой 2020 года перешёл в малайзийский «Кедах».

Карьера в сборной 
В начале карьеры вызывался в юношеские и молодёжную сборные Швеции.

В 2018 году Назари принял приглашение в сборную Филиппин и 6 сентября дебютировал за команду в товарищеской встрече против Бахрейна (1:1). 13 октября того же года он провёл ещё один товарищеский матч со сборной Омана, после чего в сборную не вызывался.

Достижения 
 «Мальмё»
 Чемпион Швеции: 2014

Ссылки 
 
 

Футболисты Швеции
Футболисты Филиппин
Игроки сборной Филиппин по футболу
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Ассириска Фёренинген»
Игроки ФК «Фредрикстад»
Игроки ФК «Фалькенберг»
Игроки ФК «Мариехамн»
Игроки ФК «Ратбури»
Игроки ФК «Кедах»